Jesús Romero puede referirse a:

 Jesús Romero Flores (1885-¿?), político mexicano;
 Jesús Adrián Romero (1965), cantante de  música cristiana mexicano.